Verrallia är ett släkte av tvåvingar. Verrallia ingår i familjen ögonflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Ögonflugor
Verrallia